Siemyśl (gemeente), een gemeente in Polen
 Siemyśl (plaats), hoofdplaats van bovengenoemde gemeente